Pholidota steht für:
 Schuppentiere
 Pholidota (Orchidee), eine Orchideengattung, siehe Liste der Orchideengattungen